Тре Валли Вaрезине (, ) — шоссейная однодневная велогонка, с 1919 года проводящаяся в окрестностях итальянского города Варезе, провинция Ломбардия. Входит в календарь Европейского тура UCI и Велошоссейного кубка Италии.

История 
В 1950, 1960, 1973 и 1982 годах гонка выступала в качестве чемпионата Италии в групповой гонке. В 1955 году соревнование проходило в формате индивидуального раздельного старта, победителем которого стал Фаусто Коппи.

С 2005 года однодневка входит в календарь Европейского тура UCI, имеет категорию 1.HC.

Наряду с Кубком Агостини и Кубком Бернокки является частью так называемой Ломбардской тройки — серии из трёх однодневных велогонок по дорогах Ломбардии, проводящихся с сентября по октябрь.

Призёры 

 В 1921 году победу одержал Адриано Дзанага, но его результат был аннулирован, а итоговые позиции — перераспределены. 
 В 1935 году соревнование проходило среди любителей.
 В 2008 году второе место занял итальянец Леонардо Бертаньолли, но в 2013 году он был дисквалифицирован UCI за применение допинга с 1 января 2003 по 18 мая 2011 года, все его результаты в этот период были аннулированы. Перераспределение мест не производилось.

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тре Валли Вaрезине на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1919 года
Спортивные соревнования в Ломбардии